Carl Borchardt – matematico tedesco
 Curtis Borchardt – ex cestista statunitense
 Ludwig Borchardt – archeologo tedesco
 Rudolf Borchardt – scrittore tedesco